Plaiuri se poate referi la:

Plaiuri, Alba
Plaiuri, Cluj

Vezi și 
 Plai (dezambiguizare)
 Plaiu (dezambiguizare)